Bernardino pode referir-se a:

 Bernardino de Campos - município em São Paulo.
 Bernardino Batista - município na Paraíba.
 São Bernardino - município em Santa Catarina
 São Bernardino de Siena - santo católico.
Bernardino José de Campos Júnior - político brasileiro.

Ver também

 São Bernardino (desambiguação)
 San Bernardino

Desambiguação
Desambiguações de topônimos